Ги́зе () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Гизе, Вернер (1923—2003) — офицер полиции Гамбурга, известный рассказчик шуток.
 Гизе, Вильгельм (1847—1909) — немецкий физик, полярный исследователь.
 Гизе, Гарри (1903—1991) — немецкий актёр и диктор.
 Гизе, Йозеф (1821—1903) — нидерландский виолончелист немецкого происхождения. Отец Фрица Гизе.
 Гизе, Катрин (род. 1961) — немецкая гребчиха-байдарочница.
 Гизе, Мариэтта Эрнестовна (1914—2011) — российский историк искусства.
 Гизе, Роберт (1911—1989) — немецкий офицер-подводник, капитан 3-го ранга, участник Второй мировой войны.
 Гизе, Тереза (1898—1975) — немецкая актриса.
 Гизе, Тидеман (Tiedemann Giese; 1480—1550) — католический богослов и епископ, друг Коперника.
 Гизе, Фердинанд (1781—1821) — российский химик.
 Гизе, Фриц (1859—1896) — нидерландско-американский виолончелист. Сын Йозефа Гизе.